Pimpinella caffra är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Pimpinella caffra ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten P. c. conopodioides.

Källor 

Bockrötter
caffra